Ефим Герасимович Герасимов  (1862 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Псковской  губернии.

Биография 

Крестьянин деревни Иваньково Новоржевского уезда Псковской губернии. Имел низшее образование. Занимался земледелием на имевшимся у него наделе.

6 февраля 1907 года избран в Государственную думу II созыва от съезда уполномоченных от волостей Псковской губернии. Вошёл в состав Конституционно-демократической фракции. Состоял в Аграрной комиссии Думы. Участвовал в прениях по аграрному вопросу и о величине контингента новобранцев на призыв 1907 года.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 125.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 271.

Архивы  
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 97; Дело 615. Лист 7 оборот.

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Кадеты